Пауліна Вюртемберзька (1800—1873) — донька герцога Людвіга Вюртемберзького та принцеси Нассау-Вайльбург Генрієтти, дружина короля Вюртембергу Вільгельма I.
 Пауліна Вюртемберзька (1810—1856) — донька герцога Пауля Вюртемберзького та принцеси Шарлотти Саксен-Хільдбурґхаузенської, дружина герцога Нассау Вільгельма.
 Пауліна Вюртемберзька (1854—1914) — донька герцога Євгена Вюртемберзького та принцеси цу Шаумбург-Ліппе Матильди Августи, дружина лікаря Мельхіора Віллема. Відома як Червона принцеса.
 Пауліна Вюртемберзька (1877—1965) — донька короля Вюртембергу Вільгельма II та принцеси Марії цу Вальдек-Пірмонт, дружина князя цу Від Фрідріха.